Kór ima več pomenov:
 zastarel izraz za skupino ljudi z določenim znanjem (npr. diplomatski kor, častniški kor, duhovniški kor) - ustreznejša beseda v sodobni slovenščini je zbor
 pevska empora v cerkvi, kjer so pogosto nameščene tudi orgle 
 del cerkve namenjen za duhovnike - kor (arhitektura) - v slovenščini se v manjših cerkvah bolj običajno imenuje prezbiterij